|-
| 4701 Milani ||  || 6 noiembrie 1986 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 4702 Berounka || 1987 HW || 23 aprilie 1987 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 4703 Kagoshima || 1988 BL || 16 ianuarie 1988 || Kagoshima || , 
|-
| 4704 Sheena ||  || 28 ianuarie 1988 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 4705 Secchi || 1988 CK || 13 februarie 1988 ||  || 
|-
| 4706 Dennisreuter || 1988 DR || 16 februarie 1988 ||  || R. Rajamohan
|-
| 4707 Khryses || 1988 PY || 13 august 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 4708 Polydoros || 1988 RT || 11 septembrie 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 4709 Ennomos ||  || 12 octombrie 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 4710 Wade ||  || 4 ianuarie 1989 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 4711 Kathy || 1989 KD || 31 mai 1989 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 4712 Iwaizumi || 1989 QE || 25 august 1989 ||  || K. Endate, 
|-
| 4713 Steel || 1989 QL || 26 august 1989 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 4714 Toyohiro || 1989 SH || 29 septembrie 1989 ||  || , 
|-
|  ||  || 9 octombrie 1989 ||  || 
|-
| 4716 Urey ||  || 30 octombrie 1989 ||  || S. J. Bus
|-
| 4717 Kaneko || 1989 WX || 20 noiembrie 1989 || Kani || , 
|-
| 4718 Araki ||  || 13 noiembrie 1990 ||  || , 
|-
| 4719 Burnaby ||  || 21 noiembrie 1990 || Kushiro || , 
|-
| 4720 Tottori || 1990 YG || 19 decembrie 1990 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 4721 Atahualpa || 4239 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 4722 Agelaos || 4271 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 4723 Wolfgangmattig || 1937 TB || 11 octombrie 1937 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 4724 Brocken || 1961 BC || 18 ianuarie 1961 ||  || , 
|-
| 4725 Milone || 1975 YE || 31 decembrie 1975 ||  || 
|-
| 4726 Federer ||  || 25 septembrie 1976 ||  || 
|-
| 4727 Ravel ||  || 24 octombrie 1979 ||  || F. Börngen
|-
| 4728 Lyapidevskij || 1979 VG || 11 noiembrie 1979 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 4729 Mikhailmilʹ ||  || 8 septembrie 1980 || Nauchnij || L. V. Juravliova
|-
| 4730 Xingmingzhou || 1980 XZ || 7 decembrie 1980 ||  || 
|-
| 4731 Monicagrady ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 4732 Froeschlé || 1981 JG || 3 mai 1981 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 4733 ORO ||  || 19 aprilie 1982 ||  || 
|-
| 4734 Rameau ||  || 19 octombrie 1982 ||  || F. Börngen
|-
| 4735 Gary || 1983 AN || 9 ianuarie 1983 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 4736 Johnwood ||  || 13 ianuarie 1983 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 4737 Kiladze ||  || 24 august 1985 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 4738 ||  || 15 septembrie 1985 || Palomar || 
|-
| 4739 Tomahrens ||  || 15 octombrie 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 4740 Veniamina ||  || 22 octombrie 1985 ||  || L. V. Juravliova
|-
| 4741 Leskov ||  || 10 noiembrie 1985 || Nauchnij || L. G. Karacikina
|-
| 4742 Caliumi || 1986 WG || 26 noiembrie 1986 ||  || 
|-
| 4743 Kikuchi || 1988 DA || 16 februarie 1988 ||  || , 
|-
| 4744 ||  || 2 septembrie 1988 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 4745 Nancymarie ||  || 9 iulie 1989 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 4746 Doi ||  || 9 octombrie 1989 ||  || , 
|-
| 4747 Jujo || 1989 WB || 19 noiembrie 1989 || Kushiro || , 
|-
| 4748 Tokiwagozen || 1989 WV || 20 noiembrie 1989 || Toyota || K. Suzuki, T. Urata
|-
| 4749 ||  || 22 noiembrie 1989 ||  || 
|-
| 4750 Mukai ||  || 15 decembrie 1990 ||  || , 
|-
| 4751 Alicemanning || 1991 BG || 17 ianuarie 1991 || Stakenbridge || 
|-
| 4752 Myron || 1309 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 4753 Phidias || 4059 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 4754 Panthoos || 5010 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 4755 Nicky ||  || 6 octombrie 1931 ||  || C. W. Tombaugh
|-
| 4756 Asaramas || 1950 HJ || 21 aprilie 1950 ||  || 
|-
| 4757 Liselotte || 1973 ST || 19 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 4758 Hermitage ||  || 27 septembrie 1978 ||  || L. I. Cernîh
|-
| 4759 Åretta ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 4760 Jia-xiang ||  || 1 aprilie 1981 ||  || 
|-
| 4761 Urrutia || 1981 QC || 27 august 1981 || La Silla || 
|-
| 4762 Dobrynya ||  || 16 septembrie 1982 ||  || L. I. Cernîh
|-
| 4763 Ride || 1983 BM || 22 ianuarie 1983 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 4764 Joneberhart || 1983 CC || 11 februarie 1983 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 4765 Wasserburg ||  || 5 mai 1986 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 4766 Malin ||  || 28 martie 1987 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 4767 Sutoku || 1987 GC || 4 aprilie 1987 ||  || , T. Urata
|-
| 4768 Hartley ||  || 11 august 1988 || Siding Spring || 
|-
| 4769 Castalia || 1989 PB || 9 august 1989 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 4770 Lane || 1989 PC || 9 august 1989 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 4771 Hayashi ||  || 7 septembrie 1989 ||  || , 
|-
| 4772 || 1989 VM || 2 noiembrie 1989 ||  || , 
|-
| 4773 Hayakawa || 1989 WF || 17 noiembrie 1989 ||  || K. Endate, 
|-
| 4774 Hobetsu ||  || 14 februarie 1991 || Kushiro || , 
|-
| 4775 Hansen || 1927 TC || 3 octombrie 1927 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 4776 Luyi || 1975 VD || 3 noiembrie 1975 ||  || 
|-
| 4777 Aksenov ||  || 24 septembrie 1976 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 4778 Fuss ||  || 9 octombrie 1978 || Nauchnij || L. V. Juravliova
|-
| 4779 Whitley || 1978 XQ || 6 decembrie 1978 || Palomar || E. Bowell, 
|-
| 4780 Polina ||  || 25 aprilie 1979 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 4781 Sládkovič || 1980 TP || 3 octombrie 1980 || Kleť || 
|-
| 4782 Gembloux ||  || 14 octombrie 1980 || Haute Provence || H. Debehogne, 
|-
| 4783 Wasson ||  || 12 ianuarie 1983 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 4784 ||  || 28 februarie 1984 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 4785 Petrov ||  || 17 decembrie 1984 ||  || L. G. Karacikina
|-
| 4786 Tatianina ||  || 13 august 1985 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 4787 Shulʹzhenko ||  || 6 septembrie 1986 || Nauchnij || L. V. Juravliova
|-
| 4788 Simpson ||  || 4 octombrie 1986 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 4789 Sprattia ||  || 20 octombrie 1987 || Climenhaga || D. D. Balam
|-
| 4790 Petrpravec || 1988 PP || 9 august 1988 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 4791 Iphidamas ||  || 14 august 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 4792 Lykaon ||  || 10 septembrie 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 4793 ||  || 1 septembrie 1988 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 4794 Bogard ||  || 16 septembrie 1988 ||  || S. J. Bus
|-
| 4795 Kihara ||  || 7 februarie 1989 ||  || , 
|-
| 4796 Lewis || 1989 LU || 3 iunie 1989 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 4797 Ako || 1989 SJ || 30 septembrie 1989 ||  || , 
|-
| 4798 Mercator ||  || 26 septembrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 4799 Hirasawa ||  || 8 octombrie 1989 || Kani || , 
|-
| 4800 ||  || 9 octombrie 1989 || La Silla || H. Debehogne
|-